Stray steht für:
 Stray (Band), englische Rockband
 Stray (Computerspiel), Action-Adventure von BlueTwelve (2022)

Stray ist der Familienname folgender Personen:
 Christopher Stray (* 1943), britischer Soziologe und Wissenschaftshistoriker auf dem Gebiet der Geschichte der Klassischen Philologie
 Signe Marie Stray Ryssdal (1924–2019), norwegische Juristin und Politikerin
 Sigrid Stray (1893–1978), norwegische Juristin und Frauenrechtsaktivistin
 Svenn Stray (1922–2012), norwegischer Politiker (Høyre), Mitglied des Storting

Siehe auch:
 Einar Stray, deutsch-norwegische Band
 Stray Cats, US-amerikanische Band
 Stray Islands, Inselgruppe des Wilhelm-Archipels, Antarktis
 Strays, Begriffsklärung
 The Stray – Der Racheengel, US-amerikanischer Thriller von Kevin Mock (2000)